2 miejscowości w Polsce:
 Kocury – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Dobrodzień
 Kocury – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
1 miejscowość na Ukrainie:
 Kocury – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim